Уютный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Уютный — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Губичский сельсовет.
 Уютный — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Октябрьский сельсовет.
 Уютный — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Уютный — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Уютный — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Уютный — разъезд (населённый пункт) в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Уютный — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.

См. также 
 Уютный переулок